Валенти́н Заха́ров:
 Захаров, Валентин Алексеевич (1921—1987) — советский хоккеист и тренер.
 Захаров, Валентин Дмитриевич (род. 1933) — советский фигурист.
 Захаров, Валентин Иванович (род. 1940) — советский и российский физик, доктор наук.